Bălțați se poate referi la:
 Localități din România:
 Bălțați, Iași (comună și sat din județul Iași), reședința comunei cu același nume
 Bălțați, Olt
 Bălțați, Vaslui
 Vechea denumire a comunei Valea Râmnicului din județul Buzău
 Localități din Republica Moldova
 Bălțati - sat din cadrul comunei Țipala din raionul Ialoveni